L'Isle může označovat více obcí:

 L'Isle (Vaud) – švýcarská obec v kantonu Vaud
 L'Isle-Jourdain (Gers) – francouzská obec v departementu Gers
 L'Isle-Jourdain (Vienne) – francouzská obec v departementu Vienne
 L'Isle-aux-Coudres – kanadská obec v provincii Quebec
 L'Isle-sur-la-Sorgue – francouzská obec v departementu Vaucluse
 L'Isle-en-Dodon – francouzská obec v departementu Haute-Garonne
 L'Isle-de-Noé – francouzská obec v departementu Gers
 L'Isle-d'Abeau – francouzská obec v departementu Isère
 L'Isle-sur-le-Doubs – francouzská obec v departementu Doubs
 L'Isle-sur-Serein – francouzská obec v departementu Yonne
 L'Isle-Adam – francouzská obec v departementu Val-d'Oise
 L'Isle-Verte – kanadská obec v provincii Quebec
 L'Isle-d'Espagnac – francouzská obec v departementu Charente
 L'Isle-Arné – francouzská obec v departementu Gers
 L'Isle-Bouzon – francouzská obec v departementu Gers